Стрибок через акулу — метафора, яка використовується американськими телевізійними критиками та фанатами для позначення моменту, коли телевізійний серіал проходить пік успішності.
 Стрибок акули — 15-й епізод дев'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».